TPA peut faire référence à :
 TPa, le térapascal, une unité de pression, valant  pascals ;
 Taxe sur prime d’assurance ;
  ;
 Televisão Pública de Angola ;
 Acétate de tétradécanoylphorbol ;
 Trouble de la personnalité antisociale, une psychopathie (aussi désignée par l'abréviation TPAS) ;
 L'émission de télévision Tout Peut Arriver du Média TV, en France.

Notes et références